Příjmení Hillebrand nosí více významných osobností:

 Oswald Hillebrand (1879–1926) – československý politik
 Wilhelm Hillebrand (kněz) (1892–1959) – německý katolický kněz
 William Francis Hillebrand (1853–1925) – americký chemik